Asgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Asgrund (vid Svartö, Ingå), Nyland, 
 Asgrund (vid Lågnäs, Ingå), Nyland,

Se även
Aspgrund
Algrundet

Robotskapade Finlandförgreningar